L'Open de Malaisie féminin 2012 (ou Malaysian Open 2012) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 12 au . 

Raneem El Weleily remporte son  trophée en battant la championne du monde Nicol David en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie masculin de squash 2012
 Saison 2012 de la WSA

Féminin 2012
WSA World Series 2012
Sport en Malaisie en 2012
Sport en septembre 2012